Гарсія I Інігес — король Наварри
 Гарсія I — король Наварри
 Гарсія I — король Леону
 Гарсія I — король Конго
 Гарсія I — герцог Васконії
 Гарсія I — граф Кастилії